Овај чланак говори о групи риба са кичменим перајима званих Acanthomorpha или acanthomorphs. Acanthomorph је такође описно име за подскупину микроскопских фосила названих acritarch.

Acanthomorpha (што значи "у облику трна" на грчком) је изузетно разноврсан таксон од правих кошљориба са кичменим-перајима . Клада садржи око једне трећине модерних врста кичмењака: преко 14.000 врста.

Кључна анатомска иновација код acanthomorphs је шупља и неподјељена кичма на предњем рубу леђне и клоакалне пераје. Риба може проширити ове оштре коштане бодље како би се заштитила од грабежљиваца, али их може и повући да би смањила отпор воде приликом пливања. Још једна заједничка особина је одређена рострална хрскавица, повезана са лигаментима везаним за рострум и премаксилу, што омогућава да рибе значајно истуре своје чељусти да би ухватиле храну.

Дон Е. Росен је сковао име 1973. године да би описао кладу коју чине Acanthopterygii, Acanthopterygii, као и фосили ctenothrissiform из периода креде, попут Aulolepis и Ctenothrissa. Ти фосили деле неколико карактеристика скелета, посебно лобање, са модерним acanthomorphs. Првобитно заснована на анатомији, Acanthomorpha је потврђена новијим молекуларним анализама.

Филогенија 
Филогенија живих коштаних риба

Фосилни запис и еволуцијска историја 
Неки отолити, структуре калцијум карбоната у ушима риба, пронађени су из периода јуре који би могли припадати acanthomorphs, али фосили тијела из овог таксона познати су тек од средине периода креде, прије око 100 милиона година. Acanthomorphs из раног периода касне креде били су мали, обично дуги око 4 cm, и прилично ријетки. Почетком кенозојског периода, они су експлодирали у адаптивном смислу, тако да до времена када видимо детаљан фосилни запис у еоценској периоди, они су достигли своју модерну разноликост од 300 породица.

Нова открића из Пољске откривају да су се подест acantomorphs појавили у касном тријасу.

Неки примјери изумрлих рода acanthomorph укључују:
 Asineops
 Congorhynchus
 Blochius
 Enniskillenus
 Homorhynchus
 Omosomopsis
 Palaeorhynchus
 Pharmacichthys
 Pseudotetrapterus

Временска линија родова

Референце 
Биљешке

Извори